Лидва — река в России, протекает в Лавровской волости Печорского района Псковской области.

Устье реки находится в 51 км по левому берегу реки Кудеб. Длина реки составляет 31 км, площадь водосборного бассейна 144 км².

Истоком реки является Бобровское озеро, пограничное с Эстонией. На берегу Лидвы находится волостной центр, деревня Лавры, а также деревни Боброво, Аполихино, Никольщина, Ромшино, Подгорье, Бобренки, Лидва-2, Михеенки, Лидва-1, Лидва-Выселок, Кенги, Луги-1.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Балтийскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Великая. Относится к речному бассейну реки Нарва (российская часть бассейна).

Код объекта в государственном водном реестре — 01030000212102000028945.

Примечания

Топографические карты 
 
 

Бассейн Кудеба
Реки Печорского района